2 miejscowości:
 Nowe Sadłuki – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Młynary
 Nowe Sadłuki – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Frombork